Кибога — топоним.

 Кибога (город) — город в Уганде.
 Кибога (округ) — округ в Уганде.